Сандхамн:

 Сантахамина или Сандхамн (до 1917 года — Лагерный) — остров у финской крепости Суоменлинна.
 «Сандхамн» (Sandhamn) (1929) — торговое судно, построенное в Норвегии в 1929 году под именем Fernglen. Переименовано в Sandhamn, затем в Sinfra.